Arctomelon är ett släkte av snäckor. Arctomelon ingår i familjen Volutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Arctomelon